Конституція Греції 1822
 Конституція Греції 1823
 Конституція Греції 1827
 Конституція Греції 1832
 Конституція Греції 1844
 Конституція Греції 1864
 Конституція Греції 1911
 Конституція Греції 1925
 Конституція Греції 1927
 Конституція Греції 1948
 Конституція Греції 1952
 Конституція Греції 1968
 Конституція Греції 1973
 Конституція Греції 1975